Název Saint-Denis má více obcí:
 Saint-Denis – název francouzského města v pařížské aglomeraci 
 Saint-Denis (Aude) – název francouzské obce v Languedoc-Roussillon, departement Aude
 Saint-Denis (Gard) – název francouzské obce v Languedoc-Roussillon, departement Gard
 Saint-Denis (Réunion) – název francouzského města na ostrově Réunion
 St. Denis (Seychely) - hlavní sídlo na ostrově Denis v Seychelách
Saint-Denis se také vyskytuje v názvech obcí:
 Saint-Denis-lès-Bourg – název francouzské obce v Rhône-Alpes, departement Ain
 Saint-Denis-lès-Sens – název francouzské obce v Burgundsku, departement Yonne

Jiné významy:
 Katedrála Saint-Denis – významná katedrála-bazilika a pohřebiště francouzských panovníků ve městě Saint-Denis, hlavní kostel diecéze Saint-Denis
 Porte Saint-Denis – vítězný oblouk v Paříži
 Canal Saint-Denis – vodní kanál mezi Paříží a Saint-Denis